Кемчуг — топоним:

 Кемчуг (Большой Кемчуг) — река в Красноярском крае, приток Чулыма.
 Кемчуг — посёлок в Бирилюсском районе Красноярского края.
 Кемчуг — посёлок в Козульском районе Красноярского края.

См. также 
 Большой Кемчуг
 Малый Кемчуг (правый приток Кемчуга)
 Малый Кемчуг (левый приток Кемчуга)